Баяут — топоним

 Баяут — городской посёлок, центр Баяутского района Сырдарьинской области Узбекистана.
 Баяут — прежнее название села Мироновка в Крыму.
 Баяут — исчезнувшее село в Советском районе Крыма.

См. также 
 Новый Баяут